

Geografia 
 Janda – circoscrizione rurale (rural ward) della Tanzania situata nel distretto di Buhigwe, regione di Kigoma
 La Janda – comarca della Spagna, situata nella provincia di Cadice, in Andalusia

Persone 
 Anton Janda (1904-1986) – calciatore austriaco
 Antonín Janda (1892-1961) – calciatore cecoslovacco
 František Janda-Suk (1878-1955) – discobolo boemo
 Hermine von Janda (1854-1925) – pittore austriaco
 Jakub Janda (1978) – saltatore con gli sci e politico ceco
 Krystyna Janda (1952) – attrice polacca
 Ludwig Janda (1919-1981) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Petr Janda (1987) – calciatore ceco